worek – pojemnik
 worek – specjalna komórka u grzybów
 Worek – worek skórny pod dziobem niektórych ptaków, np. pelikanów, fregat
 worek pokutny – ubiór pokutny, w skrajnej swej postaci wykonany z grubego worka z wyciętymi otworami na głowę i ręce, który noszono dla samoumartwiania ciała w związku z odczuwanym dyskomfortem – zobacz także: sambenito, włosiennica
 worek (też cypel, czes. výběžek) – wybiegnięcie terytorium państwa w głąb innych państw sąsiednich (naprz. worek głubczycki albo cypel osobłoski) 
 Worek Świnoujski – potoczna nazwa miejsca ujęcia wody dla miasta Świnoujścia, blisko granicy polsko-niemieckiej
 Worek Turoszowski – potoczna nazwa Kotliny Żytawskiej
 Worek Węgla – mgławica
 Plan Worek – opracowany w 1939 roku plan operacyjny dla polskich okrętów podwodnych przewidziany na wypadek wojny z Niemcami.